Gollenhof bezeichnet folgende Ortsteile in Deutschland:
Gollenhof (Isny), Ortsteil der Stadt Isny im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
Gollenhof (Sielenbach), Ortsteil der Gemeinde Sielenbach, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern